Галин Иванов може да се отнася за някой от следните българи:
 Галин Иванов (р. 1975), футболист и футболен треньор
 Галин Иванов (р. 1988), футболист